Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1939 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 26 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Sarah Fabyan et Alice Marble battent Helen Jacobs et Billie Yorke en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1939
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1939
Sport en juin 1939
Sport en juillet 1939